Shou (ou Chou) est un dieu de la mythologie égyptienne ;
 Shou (), caractère chinois et symboles représentant la longévité dans une grande partie de l'Asie ;

Patronyme 
 Chen Shou (233-297), historien chinois ;
 Ju Shou (?-200), conseiller de Yuan Shao ;
 Robin Shou (1960-), acteur, réalisateur, producteur, cascadeur et chorégraphe américain ;
 Wei Shou (506-572), historien et écrivain chinois ;
 Yao Shou (1423-1495), peintre chinois.

Toponyme 

 Le xian de Shou () est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine.